La quatorzième étape du Tour d'Espagne 2008 se déroulera le dimanche  entre Oviedo et Fuentes de Invierno. Alberto Contador s'est imposé et a accru son avance au classement général.

Parcours

Récit

Classement de l'étape

Classement général

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tour d'Espagne 2008

Liens externes 
 Le Tour d'Espagne 2008 sur le site officiel du Tour d'Espagne
 L'étape sur cyclingnews.com

14
2008-14
2008, 14

en:2008 Vuelta a España, Stage 12 to Stage 21#Stage 14